Пьер Луи Наполеон Каваньяри (; , Стене, Франция — , Кабул, Афганистан) — английский дипломат французского происхождения.

Служил в Ост-Индской компании и в 1858—1859 годах участвовал в подавлении восстания сипаев.

Много лет провёл в Пенджабе, где основательно ознакомился с языками Средней Азии. Несколько раз Каваньяри исполнял дипломатические поручения в отношениях с афганцами.

Для переговоров с Якуб-ханом в 1879 году (Гандамакский договор между Великобританией и Афганистаном) Каваньяри торжественно въехал в Кабул. Через несколько месяцев цитадель, где он находился, была окружена восставшими афганцами, и Каваньяри был убит вместе со всеми своими спутниками.

В кино 
 «Далекие шатры» (The Far Pavilions) — режиссёр Питер Даффелл — мини-сериал (Великобритания, США, Индия, 1983). В роли Каваньяри — Джон Гилгуд

Примечания

Литература 
 
 

Дипломаты Великобритании
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1841 году
Родившиеся 4 июля
Умершие в 1879 году
Умершие 3 сентября